La Serie C2 2002-2003 è stata la 25ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 1º settembre 2002 ed è terminata l'11 maggio 2003.

Stagione

Novità
A questa stagione partecipa per la prima volta in questa categoria la , società nata dal fallimento della Fiorentina.

Le neo retrocesse dalla categoria superiore,  e  furono ripescate in C1, inoltre  e  fallirono nell'estate e non si iscrissero al campionato.

Al loro posto, a completamento di organici, fu ripescato il  e ammesse dalla Serie D il , il  ed il .

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2003-2004.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2003-2004.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2003-2004.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2003-2004.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Forlì ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Castel di Sangro ed il Sassuolo sono stati poi ripescati in Serie C2 2003-2004 a completamento di organici.

La Florentia Viola fu poi ammessa alla Serie B 2003-2004 per meriti sportivi.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2003-2004.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2003-2004.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Catanzaro fu poi ammesso alla Serie C1 2003-2004 a completamento di organicia a causa del doppio salto di categoria della Florentia Viola.
Il Gela J.T. ed il Lodigiani sono stati poi ripescati in Serie C2 2003-2004 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Note 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2002